Transformers — серия компьютерных игр в жанре Action, издателем которой выступает компания Activision.

Игры серии Transformers 
 2007 — Transformers: The Game — первая игра в серии разработанная компанией Traveller’s Tales для PS2, Xbox 360, Wii, PS3 и PC.
 2009 — Transformers: Revenge of the Fallen — вторая игра в серии разработанная компанией Luxoflux для Windows, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii и Xbox 360.
 2010 — Transformers: War for Cybertron — третья игра в серии разработанная компанией High Moon Studios для платформ PC, PlayStation 3, Xbox 360 и Wii.
 2012 — Transformers: Fall of Cybertron — четвертая игра в серии выпущенная 3 сентября 2012 года для Windows, PlayStation 3 и Xbox 360.
 2014 — Transformers: Rise of the Dark Spark — пятая игра в серии разработанная компанией Edge of Reality, релиз состоялся 24 июня 2014 года на платформах PC, Xbox 360, PlayStation 3 и Wii U.
 2015 —  — шестая игра в серии разработанная компанией PlatinumGames для Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One.

Мобильные 
 Transformers: Robots In Disguise — игра для платформ Android и iOS по одноименному сериалу.

См. также 
 полный список всех игр по франшизе «Трансформеры»

Примечания 

Компьютерные игры о «Трансформерах»